Emanuel von Proskowetz ist der Name folgender Personen:

* Emanuel von Proskowetz senior (1818–1909), tschechischer Agronom, Industrieller und Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses 
 Emanuel von Proskowetz junior (1849–1944), tschechischer Ökonom, Pflanzenzüchter und Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses